Петко Радев може да се отнася за:

 Петко Радев (1842 – 1892), български революционер
 Петко Радев (1933 – 2017), български кларинетист и музикален педагог